Radu Portocală se poate referi la:

 Radu Portocală (politician) (n. 1888 - d. 1952), politician liberal, ministru, primar al Brăilei, victimă a regimului comunist
 Radu Portocală (medic) (n. 1915 - d. 1993), medic, cercetător în domeniul virusologiei (fiul politicianului Radu Portocală)
 Radu Portocală (scriitor) (n. 1951), jurnalist, om de cultură, scriitor, fost director al Institutului Cultural Român din Paris (fiul medicului Radu Portocală și nepotul de bunic al politicianului Radu Portocală)

Dezambiguizare
Nume proprii